David Stewart, Dave Stewart
 David Stewart (1800–1858) – amerykański polityk, senator z Maryland
 David Stewart (1887–1974) – amerykański polityk, senator z Iowy
 David Stuart (1924–1999) – brytyjski arystokrata, 2. wicehrabia Stuart of Findhorn
 Dave Stewart  (ur. 1950) – angielski muzyk, klawiszowiec
 David A. Stewart, Dave Stewart  (ur. 1952) – angielski muzyk, członek Eurythmics
 Dave Stewart (ur. 1957) – amerykański baseballista